Andrej Andrejevič Markov (rusko Андре́й Андре́евич Ма́рков) je ime dveh osebnosti:

 Andrej Andrejevič Markov (1856 – 1922), ruski matematik.
 Andrej Andrejevič Markov (1904 – 1979), ruski matematik, sin Andreja Andrejeviča starejšega.